Příjmení Vejrych nosí více významných osobností:

 Anna Vejrychová (1885–1942) – první manželka Rudolfa Vejrycha a druhá manželka Maxe Švabinského
 Božena Vejrychová-Solarová (1892–1978) – česká pedagožka, malířka a spisovatelka, druhá manželka Rudolfa Vejrycha
 Jan Vejrych (1856–1926) – český architekt
 Josefa Vejrychová-Dapeciová (1851–1937) – moravská spisovatelka, básnířka a překladatelka
 Karel Vejrych (1873–1930) – český klavírista a hudební pedagog
 Rudolf Vejrych (1882–1939) – český akademický malíř, grafik, ilustrátor a pedagog

Podobné verze
 Hugo Weyrich (1901–70. léta 20. století) – československý voják a příslušník československé zahraniční armády během 2. světové války

Externí odkazy